Анто́н Андре́евич Алиха́нов (род. 17 сентября 1986, Сухуми, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский политический деятель, юрист. Губернатор Калининградской области (с 29 сентября 2017 года по ; с 6 октября 2016 года по 29 сентября 2017 года — временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области).

Член российской политической партии «Единая Россия» (с 21 декабря 2017 года). Член Генерального совета партии «Единая Россия».

Биография

Происхождение 
Антон Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми Абхазской АССР (Грузинская ССР) в семье Андрея Антоновича Алиханова (род. 1960), уроженца Москвы наполовину грека и наполовину русского, и Лианы Тейрановны Алихановой (род. 1961), выпускницы Тбилисского медицинского института, кандидата медицинских наук, имеющей русские и грузинские корни. Отец окончил в Сухуми аграрный университет, специализировавшийся на изучении субтропических культур, работал на чайно-табачной фабрике.

В 1992 году, через несколько месяцев после начала грузино-абхазской войны семья была вынуждена спешно покинуть Абхазскую АССР и переехала в Москву, где жизнь пришлось начинать заново. Две семьи из девяти человек (родителей, бабушек, тёти, дяди и детей) снимали в столице одну однокомнатную квартиру в районе станции метро «Кантемировская». Мать устроилась заведующей отделением гастроэнтерологии в Московской городской клинической больнице № 4, а специализация отца в Центральной России оказалась невостребованной и он занялся предпринимательством. В Москве Андрей Алиханов был одним из основателей компании по оптовой торговле мясом «Русмясомолторг» (в настоящее время компания находится в стадии ликвидации), с долей в 20 %, и является давним приятелем Первого заместителя Председателя Правительства России Игоря Шувалова и кандидата в депутаты Госдумы VII созыва Олега Митволя. В 1990-е годы с отцом Алиханова работал Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Срочную военную службу в рядах российской армии не проходил.

Образование 
Имеет два высших образования.

Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов России в Москве: в 2008 году — по специальности «финансы и кредит», а в 2010 году — по специальности «юриспруденция».

В 2012 году в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова в Москве защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук на тему «Управление издержками на развитие организационной культуры компании» по специальности «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» (научный руководитель — доктор экономических наук, профессор Говорин Александр Анатольевич). По данным вольного сетевого сообщества «Диссернет», диссертация Антона Алиханова содержит значительные недокументированные заимствования (дословное цитирование источников при отсутствии кавычек, ссылок или совместных работ с цитируемыми авторами).

Трудовая деятельность 
В 2009—2010 годах — специалист-эксперт юридического отдела Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

С 2010 по 2012 годы — ведущий советник планово-экономического отдела Департамента управления делами Министерстве юстиции Российской Федерации.

С 2013 года — заместитель директора, затем директор Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

С 24 января 2015 года является членом подкомитета по торговой политике Консультативного совета по торговле при Коллегии Евразийской экономической комиссии.

22 сентября 2015 года — заместитель председателя Правительства Калининградской области (курировал сельское хозяйство и промышленность).

С 17 декабря 2015 года — глава администрации особой экономической зоны в Калининградской области. Курировал разработку закона о правовом регулировании особого режима предпринимательской деятельности на территории Калининградской области.

C 30 июля 2016 года — временно исполняющий обязанности председателя Правительства Калининградской области.

Губернатор Калининградской области 

6 октября 2016 года, после отставки и. о. губернатора Евгения Зиничева, Указом № 529 Президента Российской Федерации В. В. Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области до вступления в должность лица, избранного губернатором. Стал самым молодым губернатором в истории России (на тот момент ему исполнилось 30 лет).

По словам Путина, Алиханов является одним из авторов подготавливаемого плана стратегического развития Калининградской области на среднесрочную перспективу, работу над которым Алиханову, уже в новой должности, вместе с Правительством Российской Федерации поручено довести до конца: развить и реализовать.

10 сентября 2017 года избран Губернатором Калининградской области. На выборах за кандидатуру Алиханова проголосовал 255 491 избиратель, что составило 81,06 % голосов.

29 сентября 2017 года вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации состоялась в Калининградском областном драматическом театре, на сцене которого Антон Алиханов в соответствии с Уставом Калининградской области принял присягу губернатора населению региона.

С 18 июля 2018 года по 28 января 2019 года и с 21 декабря 2020 года по настоящее время — член Президиума Государственного Совета Российской Федерации.

11 сентября 2022 года избран губернатором Калининградской области на второй срок. По результатам выборов губернатора Калининградской области 9—11 сентября за Антона Алиханова проголосовало 80,21 % избирателей, принявших участие в голосовании (259 220 человек). 16 сентября 2022 года вступил в должность.

Международные санкции 
С 15 декабря 2022 года находится под санкциями США на фоне вторжения России на Украину за реализацию приказа о мобилизации.

Награды 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации.
 Медаль «За усердие» II степени Министерства юстиции Российской Федерации.
 2015 — Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III степени Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Личная жизнь 
Супруга — Дарья Вячеславовна Абрамова (род. 1986), выпускница (2009 года) факультета международной журналистики МГИМО МИД России. После окончания института Дарья работала редактором на телевидении, в настоящее время удалённо пишет вёрстки под программы. У супругов трое детей — Андрей (род. 2012), Полина (род. 2015) и Владимир (род. 2018).

Тесть — Вячеслав Абрамов, полковник МВД в отставке.

Дед Дарьи — Могели Шалвович Хубутия (род. 17 июня 1946), хирург-трансплантолог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, президент Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Младший брат Антона — Георгий Андреевич Алиханов (род. 1994, Москва), закончил Московский государственный медико-стоматологический университет, играл в музыкальной группе.

Увлечения 
С трёхлетнего возраста занимается спортивными единоборствами: ушу, дзюдо, смешанные единоборства, кудо. 
В 2022 году получил чёрный пояс по кудо. 

В свободное время любит играть на гитаре, кататься на велосипеде.

Декларация о доходах (2015) 
Декларированный доход Антона Алиханова в России за 2015 год составил 2.209.919,98 рублей.

Кроме того, согласно декларации, в собственности и в пользовании у Алиханова находятся несколько объектов недвижимости в России:
 квартира (57,1 м кв.) — в индивидуальной собственности,
 квартира (85,8 м кв.) — в долевой собственности (1/3 доли),
 квартира (101,0 м кв.) — в общей совместной собственности,
 квартира (80,9 м кв.) — в пользовании.

Также в собственности у Алиханова имеется легковой автомобиль «Mitsubishi Outlander», а его супруге принадлежит автомобиль «Ford Mondeo».

Конфликты 
20 октября 2017 года, на пресс-конференции для СМИ после совещания Правительства Калининградской области, на котором рассматривался проект бюджета региона на 2018 год, на вопрос журналиста интернет-портала Калининградской области и города Калининграда «Новый Калининград.Ru» Оксаны Майтаковой, восстановит ли Правительство Калининградской области семьям с детьми компенсации расходов на детский сад (которые были отменены в конце 2016 года), губернатор Алиханов ответил: «Нет». На уточняющий вопрос «почему», прозвучал ответ: «По кочану». Журналист продолжила: «Это серьёзный вопрос!». «Это серьёзный ответ», — парировал губернатор, после чего всё же разъяснил, что многие получатели социальных выплат в них не нуждаются и их решили назначать адресно — только тем семьям, которые официально являются малоимущими (то есть имеющими доходы ниже прожиточного минимума), а также попросил этот вопрос ему больше не задавать.

Журналисты «Нового Калининграда.Ru» выложили на своём портале аудиозапись вышеуказанного диалога, а также запись предшествующего этому диалогу ответа заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец на пресс-конференции для СМИ 18 августа 2017 года по итогам её рабочего визита в Калининградскую область на вопрос о сокращении социальных льгот в регионе.

24 октября 2017 года Антон Алиханов, через своего помощника Дениса Калиновского, принёс корреспонденту Оксане Майтаковой извинения «за несдержанность» и передал в редакцию интернет-издания «Новый Калининград.Ru» букет цветов и бутылку французского шампанского «Krug Grande Cuvee», стоимость которого, по данным из открытых источников, составляет около 19 тысяч рублей. Редакция издания приняла решение передать подарочную бутылку руководителю благотворительного центра «Верю в чудо» Софии Лагутинской для продажи с благотворительного аукциона. Вырученные от продажи денежные средства центр сможет использовать на реализацию программ в помощь больным детям.

Примечания

Ссылки 
 Биография Антона Андреевича Алиханова. Официальный портал Правительства Калининградской области // gov39.ru
 Евгений Уразбаев. Кто такой Антон Алиханов? — Что известно о втором человеке в калининградской власти. Еженедельная бесплатная информационная газета «Дворник’ъ» (Калининград), выпуск № 36 (1042), 20-27 сентября 2016 года. // dvornik.ru

Действующие главы регионов России
Губернаторы Калининградской области
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Награждённые медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III степени
Члены «Единой России»
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине